Гера́ (, ) — административный регион в Республике Чад.
 Административный центр — город Монго.
 Площадь — , население —

География 
Регион Гера находится на юге центральной части страны. На севере граничит с регионом Батха, на востоке с регионами Сила и Саламат, на юге с регионом Среднее Шари, на западе с регионами Шари-Багирми и Хаджер-Ламис.

В природно-климатическом отношении регион Гера расположен в зоне Сахеля.

Население 
В Гере в основном проживают представители народности хаджера (67 % от общего числа жителей) и арабы Чада (22 %).

Административное деление 
В административном отношении Гера подразделяется на 4 департамента — Гера (состоит из 3 супрефектур: Мондо, Баро и Ниерги), Бар-Сигнака (3 супрефектур: Мельфи, Шингиль и Мокофи), Абтуюр (2 супрефектур: Биткине и Банг-Банг) и Мангальме (4 супрефектур: Мангальме, Эреф, Бичочи и Кука-Марние). Территория региона Гера соответствует существовавшей здесь ранее префектуре Гера.

Населённые пункты 
 Бальджие
 Банда-Маджа
 Барло
 Газира
 Тарро

Примечания

Ссылки 
 Информация World Gazetteer 

Регионы Чада